

Cinema 
 L'ultimo sole d'estate, noto anche come Incompreso o Incompreso – L'ultimo sole d'estate (Misunderstood) – film del 1984 diretto da Jerry Schatzberg

Letteratura 
 Incompreso (Misunderstood) – romanzo di Florence Montgomery del 1869

Musica 
 The Misunderstood – gruppo musicale statunitense
 Misunderstood – singolo dei Mötley Crüe del 1994
 Misunderstood – singolo dei Bon Jovi del 2002
 Misunderstood – singolo di Robbie Williams del 2004

Pagine correlate 
 Incompreso